«Принц» () — американський анімаційний ситком для дорослих, створений Гері Джанетті для HBO Max. Спочатку запланований на кінець весни 2021 року, HBO Max оголосив 9 травня 2021 року, що серіал буде відкладено через смерть принца Філіпа в квітні 2021 року. Прем'єра серіалу відбулася 29 липня 2021 року. У лютому 2022 року HBO Max скасував серіал після одного сезону.

Сюжет 
У центрі уваги принца — семирічний принц Джордж, який ускладнює життя своїй родині та британській монархії.

Акторський склад 

 Ґарі Джанетті — принц Джордж Кембриджський
 Орландо Блум — принц Гаррі, герцог Сассекський
 Кондола Рашад — Меган, герцогиня Сассекська
 Люсі Панч — Кетрін, принцеса Уельська
 Алан Каммінґ — Овен
 Франсіс де ля Тур — королева Єлизавета II
 Іван Реон — принц Вільям, герцог Кембриджський
 Софі Тернер — принцеса Шарлотта Кембриджська
 Ден Стівенс — Чарльз, принц Уельський і принц Філіп, герцог Единбурзький

Епізоди

Виробництво 
Станом на 4 квітня 2021 року Джанетті опублікував у своєму Instagram п’ять короткометражних роликів серіалу, які не є частиною самого серіалу, і в яких коментуються поточні події та свята, такі як пандемія, Геловін, День святого Валентина та Великдень.<ref>{{Cite web|url=https://deadline.com/2020/12/queen-elizabeth-christmas-speech-parody-family-guy-creator-gary-janetti-prince-george-1234661799/|title=Queen Elizabeths Christmas Speech Gets Another Parody From 'Family Guy' Producer – This Time, With Prince George|last=Haring|first=Bruce|date=27 грудня 2020|accessdate=28 грудня 2020|website=Deadline Hollywood}}</ref> 28 липня 2021 року HBO Max оголосив, що наступного дня вийде серіал із 12 епізодів.

16 лютого 2022 року HBO Max скасував серіал після одного сезону. 

 Сприйняття 
Критики сприйняли «Принца» негативно, а деякі критики та продюсери критикували шоу як несправедливе та недоречне. Перед виходом серіалу Кейлі Дональдсон з Pajiba розкритикувала Джанетті, сказавши, що серіалу «не вистачає наміру та відповідних цілей».

Джоел Келлер із Decider закликав читачів пропустити серіал, описавши його як «по суті королівську версію «Сім'янина''», але не таку їдку та смішну».

Примітки

Посилання 

 

Телесеріали Fox Television Studios
Оригінальні програми HBO Max
Телесеріали англійською мовою
Телесеріали США, завершені у 2021
Телесеріали США, запущені у 2021